Аластер Рейнольдс:
 Рейнольдс, Аластер (род. 1966) — британский писатель-фантаст и астрофизик.
 Рейнольдс, Аластер (род. 1996) — шотландский футболист, полузащитник.